Бальтанас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 158,85 км². Население — 1342 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителями города считаются святой Грегорио и Нуэстра Сеньора де Ревилья. 

Город основан в 1 году нашей эры.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Mapa del municipio
 Web no oficial de Baltanás
 
 
 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии